Сезон 1970—1971 у Національній лізі А — 74-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Грассгоппер.

Підсумкова таблиця

Плей-оф 

|}

Плей-оф виживання 

|}

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 
 Тур за туром на RSSSF 

1971
Швейцарія
Швейцарія
1970 у швейцарському спорті
1971 у швейцарському спорті